Józef Łukaszewicz (1799-1873) – polski historyk i bibliotekarz
 Józef Łukaszewicz (1863-1928) – polski fizyk, geolog, mineralog, profesor Uniwersytetu Wileńskiego
 Józef Łukaszewicz (1927-2013) – polski matematyk, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1981-82
 Józef Łukaszewicz (1929-1949) – żołnierz NSZ.